Francesco Barbaro (1390-1454) – umanista, politico e diplomatico italiano
 Francesco Barbaro (1546-1616) – patriarca cattolico e diplomatico italiano
 Francesco Barbaro (1927-2018) – criminale italiano